Trajanopolis ou Traianopolis (en grec : Τραϊανούπολις, « cité de Trajan ») peut désigner :

Trajanopolis (Phrygie), une cité antique de Phrygie ; 
Trajanopolis (Thrace), une ville de Thrace, en Grèce ;
Trajanopolis, nom donné à Selinus (Cilicie) car Trajan y mourut.

Voir aussi
Augusta Trajana